Název Bohdašín má více sídel:
 Bohdašín (okres Rychnov nad Kněžnou) – obec v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Bohdašín (Teplice nad Metují) – část města Teplice nad Metují v okrese Náchod
 Bohdašín (Červený Kostelec) – část města Červený Kostelec v okrese Náchod

Externí odkazy